

Cinema
Gandhi – film del 1982 diretto da Richard Attenborough

Musica 
 Gandhi – brano musicale di Patti Smith del 2000, tratto dall'album Gung Ho
 Gandhi – singolo di Clementino del 2019

Onomastica
Gandhi – cognome indiano

Persone
Generalmente con il semplice nome di Gandhi ci si riferisce a Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), uno dei leader del Movimento per l'Indipendenza dell'India, frequentemente chiamato Mahatma Gandhi, e noto agli indiani come Padre della Patria. Tra i suoi discendenti figurano.

Harilal Gandhi (1888-1948) – primo figlio del Mahatma Gandhi
Manilal Gandhi (1891-1956) – secondo figlio del Mahatma Gandhi e padre di Arun Gandhi
Ramdas Gandhi (1897-1969) – terzo figlio del Mahatma Gandhi
Devdas Gandhi (1900-1957) – quarto figlio del Mahatma Gandhi
Tara Gandhi Bhattacharjee (1934-) – figlia di Devdas Gandhi
Rajmohan Gandhi, biografo e nipote del Mahatma Gandhi
Arun Gandhi – nipote del Mahatma Gandhi
Samaldas Gandhi – nipote del Mahatma che nel 1947-1948 guidò il governo provvisorio del Junagadh

Può anche essere usato per riferirsi alla famiglia Nehru-Gandhi, discendenti del primo Presidente del Consiglio indiano Jawaharlal Nehru (1947-1967) che ebbe in seguito un grandissimo peso sulla politica indiana. Questa famiglia non è legata a Mohandas Gandhi; il cognome Gandhi venne ottenuto da Indira Nehru dopo il suo matrimonio con Feroze Gandhi (è infatti celebre con il nome di Indira Gandhi). Alcuni importanti membri della dinastia furono:

Indira Gandhi (1917-1984), Primo Ministro dell'India (1966-1977, 1980-1984); figlia di Jawaharlal Nehru
Sanjay Gandhi (1946-1980), figlio di Indira Gandhi
Maneka Gandhi, moglie di Sanjay Gandhi
Varun Gandhi, figlio di Sanjay e Maneka Gandhi
Rajiv Gandhi (1944-1991), Primo Ministro dell'India (1984-1989), figlio di Indira Gandhi
Sonia Gandhi (1946-), moglie di Rajiv Gandhi
Rahul Gandhi (1970-), figlio di Sonia e Rajiv Gandhi
Priyanka Gandhi (1971-), figlia di [Sonia e Rajiv Gandhi